ZNF536 () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1300 амінокислот, а молекулярна маса — 141 417.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів.
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції.
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, ДНК.
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки